Angele steht für:

 Angele (Attika), einen antiken Ort in Griechenland
 Angele (Familienname), einen Familiennamen
 Angele (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Angele (Film), ein französisches Filmmelodram aus dem Jahr 1934